Анан може да се отнася за:

 Анан, град в Шотландия
 Анан, река в Шотландия
 Антъни Анан (р. 1986), ганайски футболист-национал
 Алисън Анан (р. 1973), австралийска хокеистка на трева-националка
 Кофи Анан (р. 1938), ганайски политик
 ФК Анан Атлетик, шотландски футболен отбор от град Анан